Таміра Пашек була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася в матчі першого кола проти Каролін Возняцкі через травму стегна.
Кваліфаєр Джеймі Гемптон досягнула свого першого фіналу WTA, але там її перемогла Олена Весніна з рахунком 2–6, 1–6. Весніна виграла свій другий титул в одиночному розряді, обидва 2013 року.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw

Aegon International
2013